Perna peut désigner :
 Perna, un genre de moule de la famille des Mytilidae.

Hydronyme 
 La Perna ou la Pernaz est une rivière française du département Ain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ancienne région Rhône-Alpes et un affluent droit du Rhône. La rivière la Pernaz est candidate au label Site Rivières Sauvages en 2016, soutenue par la Fondation Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Dominic Perna (1977 -), joueur de hockey sur glace italo-canadien ;
 Noëlle Perna (1954 -), humoriste et comédienne française ;
 Patrice Perna (né en 1966), scénariste et journaliste français ;
 Pietro Perna (ca 1520 - 1582), imprimeur italien.

Toponyme 

 Perna, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Perna, un village de Croatie situé dans la municipalité de Topusko, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Pernå, (Pernaja en finnois), une municipalité située au sud de la Finlande et au nord du Golfe de Finlande.
 Perna , un village de Pologne de la gmina de Nowe Ostrowy, du powiat de Kutno, dans la voïvodie de Łódź.